Склад збірної Швеції на чемпіонаті Європи 1992 

Докладніше... 
 

Чемпіонат Європи з футболу 1992
Швеція 1992